Amrein steht für:

 Musik Amrein, ehemaliger deutscher Musikinstrumentenhersteller

Amrein ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Amrein (* 1969), deutscher Musiker
 Hans Amrein (1933–2014), Schweizer Architekt 
 Otto Amrein (1874–1935), Schweizer Mediziner
 Pascal Amrein (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Seppi Amrein (1904–1979), Schweizer Karikaturist, Werbegrafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Amrain
 Amrhein